Tavorensi – abitanti di Joaquim Távora
Tavorensi – abitanti di Juarez Távora